Maaseide ist der Familienname folgender Personen:

 Bjørn Maaseide (* 1968), norwegischer Beachvolleyballspieler
 Kathrine Maaseide (* 1976), norwegische Beachvolleyballspielerin